El término Wellsburg puede hacer referencia a varias localidades estadounidenses:
Wellsburg, en Iowa.
Wellsburg, en Nueva York.
Wellsburg, en Virginia Occidental.